Saggad steht für

 Saggad (Vorname), männlicher Vorname arabischer Herkunft
 Sagadi, Name eines estnischen Dorfes (deutsch: Saggad)